В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Тамі Вітлінгер-Джонс (чвертьфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (3-тє коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)

 Іва Майолі (3-тє коло)
 Наталія Медведєва (3-тє коло)
 Джинджер Гелгесон-Нілсен (3-тє коло)
 Енн Вундерліх (3-тє коло)
 Маркета Кохта (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес (2-ге коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (3-тє коло)
 Ліза Реймонд (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Southern California Open